Виктор Александрович Шарыгин (род. , ) — российский советский художник и скульптор.

С 1984 года принимает участие в городских, республиканских, всероссийских и международных выставках.

Последние по дате выставки открылись в августе. 10-го в Ишимбае (персональная) и 18-го в картинной галерее «Impact Art Gallery» (точнее «Impact Artists' Gallery» ) в Буффало (штат Нью-Йорк, США (коллективная, выставка русской графики, в составе 15 современных художников-графиков Республики Башкортостан и Екатеринбурга).

в Ишимбайской картинной галерее открылась авторская выставка работ (живопись, графика, скульптура) художника Виктора Александровича Шарыгина.
По словам директора галереи Рафаэля Кадырова, эта выставка — плановая, она продолжает знакомить ишимбайцев с творчеством местных живописцев.
Дата её открытия также выбрана не случайно: 10 августа — день рождения В. А. Шарыгина. Поздравили художника с двойным радостным событием его коллеги и сотрудники отдела культуры.
В процессе знакомства с выставленными работами особое внимание привлекают скульптуры из дерева. Резьба по нему не самый распространенный вид искусства в нашем городе, а вот Виктор Александрович владеет им на высоком уровне.

Сам художник в разговоре о своих работах немногословен: «Хочется что-нибудь создать интересное. Кого-то учить не стремлюсь. Кому нужно, тот и без меня все поймет и узнает. Если что-то кому-то поможет — хорошо! У меня нет какой-то одной определенной темы. altВ течение жизни приходят какие-то мысли. Хочется их выразить. Бывает, работы создаются быстро, по озарению. А иногда очень долго делаешь-делаешь, переделываешь. Мне близко творчество Кафки. С элементами мистики, когда, как и в жизни, правда перемешана с неправдой»

Образование 
 1964—1968 изостудия под руководством заслуженного деятеля культуры БАССР И. М. Павлова
 1973 Казанское художественное училище

Литература 
Грешнякова, Т. Посмотри, как мысль и чувство краской капает с холста: творчество Ишимбайского художника В. Шарыгина / Т. Грешнякова // Подметки+.-2010.-15 сентября.-С.3.

Ссылки 
 Картины В. А. Шарыгина на сайте художественной галереи «Зал Искусства»
 видео картин В. А. Шарыгина на сервисе Видео@mail.ru
 Фотография В. А. Шарыгина
Посмотрите, как мысль и чувство краской капает с холстаи картины художника В. А. Шарыгина на сайте ArtAgeLess.com

Примечания 

Художники России XX века
Скульпторы СССР
Художники из Ишимбая
Скульпторы Российской Федерации